

Новопокровка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Новопокровка — село, Узункольський район, Костанайська область
 Новопокровка — село, Успенський район, Павлодарська область
 Новопокровка — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область

Новопокровка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область
 Новопокровка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Новопокровка — село, Кожевниковський район, Томська область
 Новопокровка — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Новопокровка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Новопокровка — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Новопокровка — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Новопокровка — село, Тяжинський округ, Кемеровська область

Новопокровка — селище міського типу, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Новопокровка — селище міського типу, Харківська область, Чугуївський район
 Новопокровка — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Новопокровка — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новопокровка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новопокровка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Новопокровка — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Новопокровка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новопокровка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новопокровка — село, Луганська область, Сватівський район
 Новопокровка — село, Одеська область, Березівський район
 Новопокровка — село, Харківська область, Лозівський район
 Новопокровка — село, Херсонська область, Генічеський район